Перевощикова — фамилия, женский вариант фамилии . Известные носительницы:
 Перевощикова, Александра Ивановна (1905-1995) — советский и российский врач.
 Перевощикова, Мария Петровна (более известна как Лилина; 1866—1943) — российская и советская театральная актриса, актриса МХТ, Народная артистка РСФСР.